Pulau Ternate kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ternate, ö, Maluku Utara, 
 Ternate (Alor), ö, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar